Села:
 Загорб — Закарпатська область, Ужгородський район
 Загорб — Закарпатська область, Хустський район